Municipio de Ohio puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ohio (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Ohio (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Ohio (condado de Bartholomew, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Bartholomew.
 Municipio de Ohio (condado de Crawford, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Ohio (condado de Spencer, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Spencer.
 Municipio de Ohio (condado de Warrick, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warrick.
 Municipio de Ohio (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Ohio (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Ohio (condado de Ness, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ness.
 Municipio de Ohio (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Ohio (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Ohio (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Ohio (condado de Misisipi, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mississippi.
 Municipio de Ohio (condado de Clermont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.
 Municipio de Ohio (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Ohio (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Ohio (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.